

Codici 
 vaj – codice ISO 639-3 della lingua vasekela

Geografia 
 Vaj – nome piemontese di Vaglio Serra, comune della provincia di Asti (Italia)